Элизабет Фолан Ги́лпин (, род. 21 июля 1986, Нью-Йорк) — американская актриса.

Она наиболее известна по роли Дебби «Свободная красотка» Эйган в комедийном сериале «Блеск» (2017—2019), за которую она была номинирована на три премии «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в комедийном сериале. Она также сыграла роль доктора Кэрри Роман в комедийно-драматическом сериале канала Showtime «Сестра Джеки» (2013—2015).

Бетти Гилпин играла одну из главных ролей в телесериале «Сестра Джеки» с 2013 по 2015 год. Кроме этого она появилась в телесериалах «Закон и порядок: Специальный корпус», «Медиум», «Грань», и «Элементарно». Гилпин участвовала в офф-Бродвейских постановках «Heartless», «I’m Gonna Pray for You So Hard» и «We Live Here».

Ранняя жизнь 
Элизабет Фолан Гилпин родилась в Нью-Йорке 21 июля 1986 года, она дочь актёров . и Энн Макдоны. Её отец, также епископальный священник, приходится двоюродным братом Дрю Гилпину Фаусту, президенту Гарвардского университета с 2007 по 2018 год. Она выросла в районе Саут-Стрит-Сипорт на Манхэттене, где, по её словам, дом её семьи был «одним из единственных жилых зданий в квартале». Гилпин окончила школу The Loomis Chaffee School в 2004 году и Фордемский университет в 2008 году. Во время учёбы в Фордеме она училась у Дайан Уист.

Личная жизнь 
В 2016 году Гилпин вышла замуж за Космо Пфейла, в ноябре 2020 года у них родилась дочь.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Школы Лумиса Чаффи